Rossmoor (Califórnia)
Rossmoor (Maryland)
Rossmoor (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos